Galileo se poate referi la:

 Galileo Galilei (1564-1642), astronom, filozof, și fizician.
 Galileo (sondă spațială), o sondă spațială.
 Galileo (sistem de navigație), sistem de navigație prin satelit, dezvoltat de Uniunea Europeană